

Прізвище 

Кліч () — німецьке прізвище.
 Вільгельм Кліч (1882—1941) — австрійський актор театру й кіно.
  (; 1841—1926) — чесько-австрійський художник.
 Кліч Микола Олександрович (1895—1941) — радянський генерал-лейтенант артилерії.

Топонім 
  — вершина в Лужицьких горах.

Див. також 
 Клич